

Села:
 Булахівка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Булахівка — Житомирська область, Коростенський район

Булахівка () — село, Мінська область, Логойський район